Индуно () может означать:

 Индуно-Олона — коммуна в Италии, в провинции Варесе области Ломбардия
 Робеккетто-кон-Индуно — коммуна в Италии, в провинции Милан области Ломбардия
 Индуно, Джироламо — итальянский живописец